Kabinetsformatie in Nederland, het proces van het samenstellen van een regering in Nederland
 Regeringsformatie (België), het proces van het samenstellen van een regering in België
 Formatie (taalkunde), resultaat van woordvorming door samenstelling of afleiding
 Formatie (sociografie), concept in de sociografie
 Opstelling van spelers
 Formatievlucht, groep vliegtuigen die dicht bij elkaar vliegen
 Formatie (militair), militaire groepsindeling van bepaalde grootte en met een bepaalde opstelling
 Formatie (scouting), verwant van de militaire formatie bij scouting
 Formatie (voetbal), concept in het voetbal (bijvoorbeeld de 4-3-3-opstelling)
 Formatie (dammen), schijvenopstelling in een dampartij
 Formatie (schaken), een opstelling in een schaakpartij, meestal doelend op de pionnenstructuur

Natuurwetenschap 
 Formatie (stratigrafie), geologische gesteente-eenheid
 Formatie (vegetatiekunde), vegetatiekundige eenheid

Podiumkunst 
 Muziekgroep ofwel formatie
 Formatiedans, dans uitgevoerd in een formatie

Zie ook 
 Vorming (doorverwijspagina)
 Vorm (doorverwijspagina)